Сальвадор — преимущественно аграрная страна.

По состоянию на 2000—2001 гг. Сальвадор являлся одной из беднейших стран Латинской Америки (в нищете проживало 75 % населения), валовой внутренний продукт (ВВП) страны составлял 11,8 млрд долларов США (1900 $ на душу населения), объём внешнего долга — 4,0 млрд долларов. По состоянию на 2007 год, ВВП составлял 35,97 млрд долларов США (в пересчёте на душу населения — 5200 долларов на человека). 
Объём внешней задолженности составлял 8,84 млрд долларов (32 % ВВП).

История 
С начала XVII века основой экономики стало земледелие, главным образом ориентированное на экспорт производство индиго и какао. При этом в колониальный период развитие экономики искусственно сдерживалось Испанией.

В 1870-е годы началось развитие капиталистических отношений и проникновение в страну иностранного капитала, в это же время начинается строительство железных дорог и внедрение культуры кофе, вскоре ставшего главной статьёй экспорта и основой экономики страны.

В конце XIX в. и вплоть до 1914 года лидирующие позиции в экономике Сальвадора занимала Англия и в меньшей степени — другие европейские державы (Германия и Франция), влияние США было существенно меньше.

В этот же период, в конце XIX — начале XX века формируется правящая олигархия «кофейных баронов» (14 семей «кофетелерос»), в значительной степени контролировавших экономическую и политическую жизнь страны.

Во время правления Карлоса Эсета (1890-е годы) были проведены ограниченные реформы, направленные на укрепление и развитие экономики страны и некоторые социальные гарантии, регламентировавшие труд крестьян, позволившие улучшить условия их жизни (в частности, определены размеры дневной отработки для издольщиков — «урок» размером 10 локтей на 10 пядей; для землевладельцев было введено обязательство ежедневно кормить батраков на полевых работах).

Экономика Сальвадора в 1900—1945 гг. 
Во время правления генерала Фернандо Фигероа (1907—1911) реформы были частично свёрнуты (в частности, оплата за «урок» была уменьшена с пять раз, с 1 колона до 18 сентаво), однако после неурожая и войны с Гондурасом в 1907 году финансы пришли в расстройство, и в 1910-е годы объём внешнего долга страны составил 20 млн долларов.

После начала Первой мировой войны влияние европейского капитала на экономику Сальвадора существенно уменьшилось, а влияние США — напротив, начало всё более возрастать. В частности, США предоставило президенту Х. Мелендесу заём в размере 16 млн долларов, что позволило выплатить внешний долг Англии, покрыть часть внутреннего долга и закрепить экономическую зависимость Сальвадора от правительства и кредитно-финансовых институтов США.

Мировой экономический кризис 1929—1933 годов тяжело отразился на экономике Сальвадора: цены на кофе, дававший в то время 90 % экспортной продукции страны, упали в 3,6 раза — с 44 до 12 колонов за кинталь («стандартный мешок», 46 кг). В результате, разорились многие предприниматели и производители, безработица стала массовой, повсеместно снизилась заработная плата (для государственных гражданских служащих — на 30 % к 1932 году), но и её выплачивали не своевременно и не полностью. При этом, на всей территории страны имел место стремительный рост общеуголовной преступности. В таких условиях в январе 1932 года произошло массовое восстание крестьян, жестоко подавленное правительственными силами.

До начала Второй мировой войны существенные позиции в экономике Сальвадора занимали английские и германские капиталы. Так, генеральный консул Германии в Сальвадоре возглавлял «Ипотечный банк» страны. В 1938 году объём английских инвестиций в экономику Сальвадора составил 1,1 млн фунтов стерлингов, однако в дальнейшем приток денежных средств практически прекратился и основным источником финансирования являлись реинвестиции.

В течение Второй мировой войны, с 1939 по 1945 годы США стали единственным поставщиком промышленных изделий и горючего для Сальвадора, а также основным рынком сбыта продукции национальной экономики. После окончания Второй мировой войны второй (после кофе) важной экспортной культурой в стране становится хлопчатник.

После окончания Второй мировой войны 
В 1950 году 63 % самодеятельного населения было занято в сельском хозяйстве и 12 % - в промышленности.

В период правления О. Осорио (1950—1956) активизировалось городское строительство, в этот период были построены первая гидроэлектростанция, «золотой мост» через реку Лемпа, открыты несколько новых школ.

Правительства О. Осорио и Х. М. Лемуса (1956—1960) проводили политику усиленного привлечения в страну иностранного капитала и заключили с США ряд соглашений о финансовой и технической помощи.

В 1960 году Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Никарагуа подписали соглашение о создании организации «Центральноамериканский общий рынок» с целью ускорить экономическое развитие путём объединения материальных и финансовых ресурсов, устранения торгово-таможенных ограничений и координации экономической политики.

Однако обстановку в экономике существенно осложнил экономический кризис конца 1950-х — начала 1960-х годов, связанный с падением мировых цен на кофе.

В 1960-е годы правительства генерала Х. А. Ривера (1962—1967) и Ф. Санчеса Эрнандеса (1967—1972) заключили новые соглашения об экономической помощи и займах.

После войны с Гондурасом в 1969 году обстановка в экономике существенно осложнилась: ценой военной победы стало ухудшение дипломатических отношений с соседними странами, разрыв многих сложившихся хозяйственных связей и необходимость репатриации на своей территории значительного количества беженцев.

29 июля 1969 Организация американских государств ввела экономические санкции против Сальвадора.

Перед началом гражданской войны (1970—1979) 
По состоянию на 1971 год, Сальвадор являлся экономически слаборазвитой аграрной страной, специализировавшейся в основном на производстве экспортных сельскохозяйственных культур. При этом, в сельском хозяйстве были широко распространены различные формы аренды и полуфеодальной эксплуатации (отработки, издольщина…), при остром «земельном голоде» 59 % всей обрабатываемой земли принадлежало 2,5 % крупнейших хозяйств размером свыше 50 га. Важные позиции в экономике занимал иностранный капитал (главным образом, США).

В 1972 году валовой национальный продукт составлял 2890 млн колонов, в 1977 году — 3378 млн колонов. Основой экономики являлось сельское хозяйство (26 % ВНП) и связанные с ним лесозаготовки и лесные промыслы (сбор смолы «перуанский бальзам»), а также торговля и сфера услуг (22 % ВНП), в меньшей степени промышленность (19 % ВНП), связь и транспорт (5 % ВНП), строительство (3 %).

В 1970-е годы монокультурное сельскохозяйственное производство обеспечивало 90 % доходов от экспорта, основным товаром по-прежнему являлся кофе (140 тыс. га посевных площадей, ежегодный валовой сбор 140—143 тыс. тонн, 40-41 % от объёма экспорта в денежном выражении), в меньшей степени хлопчатник (70 тыс. га посевных площадей, ежегодный валовой сбор 67-81 тыс.т., 25 % от объёма экспорта), сахар (6 %) и креветки (2 %). Для внутреннего употребления выращивали кукурузу, сорго, фасоль, сахарный тростник, рис, фрукты и овощи, какао, табак, индиго, хенекен. Тем не менее, недостаток продовольствия вынуждал приобретать за границей фасоль, маис, овощи и другие продукты питания.

Промышленность была представлена главным образом предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья; предприятиями пищевой, текстильной и швейной промышленности. Несмотря на то, что доля городского населения составляла 40,2 %, численность рабочего класса была сравнительно невелика: 140 тыс. фабрично-заводских и 82 тыс. сельских наёмных рабочих.

В октябре 1974 года правительством был принят закон «о стимулировании экспорта», а также объявлено о создании «зоны свободной торговли» в Сан Бартоло, неподалёку от международного аэропорта Илопанго.

К 1976 году 100 тыс. крестьян были безземельными. В 1979 году уровень безработицы в стране достиг 40 % населения.

В период гражданской войны (1980—1992) 
Продолжительная гражданская война нанесла значительный ущерб экономике Сальвадора: в ходе боевых действий и диверсий ФНОФМ были разрушены и повреждены многие объекты промышленности, социальной и транспортной инфраструктуры («практически каждый мост в стране был взорван по крайней мере однажды»).

В 1979—1982 годы ВВП сократился на 22,3 % а в расчёте на душу населения — с 820 долларов (в 1978 году) до 620 долларов (в 1982 году) [в постоянных ценах 1980 года].

В 1980—1984 годы объём экспорта промышленной продукции сократился на 20 %, к 1984 году производственные мощности промышленности Сальвадора использовались лишь на 52 %.

В 1985 году военные расходы составляли 373 млн долларов США (4,4% ВВП страны). Внешний долг страны к 1985 году достиг 1900 млн долларов США, на обслуживание задолженности расходовалось около половины экспортной выручки.

В январе 1986 года правительство Сальвадора ввело "политику жёсткой экономии" (уже в феврале 1986 года вызвавшую массовые демонстрации протеста). В течение 1986 года основой экономики по-прежнему являлось сельское хозяйство (18 % ВНП), здесь было занято 40 % самодеятельного населения и оно приносило свыше 80 % валютной выручки. Увеличилось значение сферы услуг и торговли (54 % ВНП), уменьшилось — обрабатывающей промышленности (15 % ВНП), транспорта и связи (4 % ВНП).

В 1986 году уровень полной и частичной безработицы достиг 40 % самодеятельного населения; 68,1 % населения жило в бедности, в том числе 50,6 % имело доходы, недостаточные для обеспечения минимально необходимого питания.

Мощное землетрясение 10 октября 1986 года, ставшее причиной серьёзных разрушений в Сан-Сальвадоре (по официальным данным, 890 человек погибли, 10 тыс. были ранены и около 200 тыс. остались без жилья), причинило значительный ущерб экономике страны.

В ноябре 1987 года конгресс США отметил, что объём помощи США правительству Сальвадора превышает размеры бюджета страны.

После гражданской войны (с 1992 года) 
В начале 1990-х годов, непосредственно после окончания гражданской войны уровень безработицы в стране достигал 60 % экономически активного населения, многие предприятия были разрушены или не функционировали.

По состоянию на 1992 год, ВВП страны составлял 5 млрд долларов США, 25 % ВВП и 80 % валютных поступлений обеспечивало сельское хозяйство, в котором было занято свыше 40 % экономически активного населения. По уровню доходов 73 % населения находились ниже уровня бедности.

В 1992 году правительство начало неолиберальные реформы. Были сокращены государственные расходы, в 1993 году — президентом Альфредо Кристиани с «ближним кругом» своих сторонников и приближённых, получившими название «апостолы» (The Apostles) были вновь приватизированы банки (национализированные ещё в 1980 году) и ряд предприятий.

В 1998 году наводнение и ураган «Митч» нанесли значительный ущерб экономике страны.

В октябре 2000 года Сальвадор подписал с США соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве (The Caribbean Basin Trade Partnership Act, CBTPA).

По состоянию на 2000—2001 гг. Сальвадор являлся одной из беднейших стран Латинской Америки (в нищете проживало 75 % населения), ВВП страны составлял 11,8 млрд долларов США (1900 $ на душу населения), объём внешнего долга — 4,0 млрд долларов. Основой экономики по-прежнему оставалось сельское хозяйство (25 % ВВП), в котором было занято 40 % трудоспособного населения, при этом большая часть крестьян были безземельными. Основными экспортными товарами являлись кофе (45% валютных поступлений), сахарный тростник и сахар-сырец, хлопок и хлопчатник, бумага, креветки и одежда (одежда поставляется в основном в Гватемалу). Импортировались машины и оборудование, удобрения, а также потребительские товары и продукты питания (страна не обеспечивает себя продуктами питания).

С 2004 года собственной валюты Сальвадор не имеет, используется доллар США.

Весной 2006 года Сальвадор подписал новое торговое соглашение с США и странами Центральной Америки (CAFTA — Central America Free Trade Agreement).

9 июня 2021 года парламент Сальвадора принял закон, который разрешает использовать криптовалюту биткойн как законное платёжное средство, то есть продавцы обязаны принимать в качестве оплаты, возможно платить налоги биткойном и т. д.; Сальвадор стал первой страной, признавшей биткойн официальным платёжным средством. 7 сентября 2021 закон вступил в силу и все предприятия и организации обязаны принимать криптовалюту для оплаты товаров и услуг наряду с долларом США.

В дальнейшем, снижение стоимости биткойна (в период с 6 сентября 2021 до 14 ноября 2022 - на 67%) осложнило положение в экономике страны.

Сельское хозяйство 
В сельском хозяйстве занято 30 % трудоспособного населения и оно даёт 12 % ВВП. Главной экспортной статьёй по-прежнему является кофе. Сахарный тростник выращивают как на плантациях, так и в мелких хозяйствах. Для внутреннего потребления выращивают кукурузу, рис и хенекен (сизаль).

Промышленность 
Промышленность значительно пострадала во время гражданской войны. Главные отрасли промышленности — пищевая, химическая и текстильная.

Сохраняется кустарное производство обуви, одежды и посуды.

Энергетика 

На гидроэлектростанциях вырабатывается около половины электроэнергии, остальное вырабатывается на ТЭС. 
В 2004 экспорт электроэнергии составил 95,5 млн кВт, 11,2 млн кВт было импортировано.
 установленная мощность электростанций: 1491 МВт (2010);
 производство электроэнергии: 37 млн кВт*ч (1944); 67 млн кВт*ч (1952); 1,75 млрд кВт*ч (1985); 5,293 млрд кВт (2004)

Транспорт 
Автодороги
 в 2010 году общая протяжённость автомобильных дорог составляла 6918 км (из них 3247 км составляли дороги с твёрдым покрытием);
 парк грузовых автомашин: 9 тыс. (1960), 12 тыс. (1965), 19 тыс. (1970), 27,8 тыс. (1974), 62,5 тыс. (1980)

Железнодорожный транспорт — не функционирует

Аэропорты
 всего — 65
 с твёрдым покрытием — 4
 без твёрдого покрытия — 61

Торговля 
 Экспорт: 3,686 млрд долларов
 Статьи экспорта: кофе, сахар, креветки, электроэнергия
 Импорт: 7326 млрд долларов
 Статьи импорта: машины, топливо, продовольствие

Литература 
 Э. Л. Нитобург. Сальвадор. М., 1953.
 Кастельянос Кальво Р. Экономическое положение Сальвадора // Латинская Америка в прошлом и настоящем / сб. ст., ред. В. В. Вольский. М., Соцэкгиз, 1960. с. 261-282

Ссылки 
 Сальвадор в "Книге фактов" ЦРУ

Примечания 

Экономика Сальвадора